Ascención kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Ascensión (ort), Santa Cruz,

Mexiko 

 Ascención, Mexiko, Chihuahua, Ascensión, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar